Darien (Connecticut) 
 Darien (Geòrgia)
 Darien (Wisconsin)